Финал Кубка Футбольной лиги 2004 () — футбольный матч, который состоялся 29 февраля 2004 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе и завершал 44-й розыгрыш Кубка Футбольной лиги.

Турнир стартовал в августе 2003 года и завершился финальным матчем 29 февраля 2004 года. Победителем стал «Мидлсбро», обыгравший «Болтон Уондерерс» благодаря двум мячам, забитым в первом тайме.

Путь к финалу

Детали матча

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на официальном сайте «Мидлсбро» 
 Кубок лиги на сайте BBC 

2004
Кубок Футбольной лиги финал
Кубок Футбольной лиги 2004
Кубок Футбольной лиги 2004
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 29 февраля
Февраль 2004 года
2004 год в Уэльсе